Galen nebo Galén může znamenat: 

 Clemens August von Galen (1878–1946), kardinál
 Galén (129–200/216), starověký lékař (Klaudios) Galénos
 Galen Rupp (* 1986), americký atlet
 Jan Šimáně "Galén" (1924–2013) – český skaut (Březové lístky, Galénova nadace)

v umění
 Galen Marek, fiktivní postava Star Wars
 Galen Tyrol, fiktivní postava ze seriálu Battlestar Galactica
 Dr. Galén, postava divadelní hry Bílá nemoc od Karla Čapka a stejnojmenného filmu režiséra Hugo Haase
Galen, český raper a textař

ostatní
 Galen (kráter) – kráter na Měsíci
 Galen (město)
 Galén (nakladatelství) – české nakladatelství zaměřující se na medicínskou literaturu